Il existe deux Jean II d'Alençon :

 Jean II d'Alençon, comte d'Alençon, de la maison de Bellême ;
 Jean II d'Alençon, duc d'Alençon, de la maison de Valois.

Voir aussi